Néa Péramos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Néa Péramos (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Dytikís Attikís, 
 Néa Péramos (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas, 

Robotskapade Greklandförgreningar